Osoby:
 Daniel Dorff – amerykański kompozytor
 Kevin Dorff – amerykański aktor
 Stephen Dorff – amerykański aktor

Zobacz też:
 Dorf